Арменян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Арменян, Армен Нуриджанович (1871—1965) — советский актёр и режиссёр.
 Дурян-Арменян, Екатерина Михайловна (1885—1969) — советская армянская актриса. Народная артистка Армянской ССР (1947).